Tintorera (tauró) (Prionace glauca), espècie de tauró.
 Tauró tigre (Galeocerdo cuvier), també anomenat «tintorera» als països castellanoparlants del golf de Mèxic;
 Garnatxa tintera, varietat de cep negra que produeix un raïm menut i de gra mitjà, esfèric i color negre intens.
 Tintorera, una pel·lícula mexicano-británica de 1977 en la que el títol fa referència al tauró tigre.